Пи Риџ има више значења:
 Пи Риџ (Флорида)
 Пи Риџ (Западна Вирџинија)
 Пи Риџ (Арканзас)